Điện Biên Phủ, gradić u vijetnamu
 Opsada Điện Biên Phủa
 Diên Biên Phu, francuski film o opsadi Điện Biên Phủa